Pronásledování může označovat více věcí:

 sledování někoho s úmyslem ho dostihnout, např.:
 pronásledování křižníků Goeben a Breslau
 neodbytné, až nepříjemné sledování někoho
 hraničním případem je trestný čin nebezpečné pronásledování
 stíhání a potírání názorových oponentů, např.:
 pronásledování křesťanů
 pronásledování křesťanů za vlády císaře Nerona
 pronásledování katolické církve v Československu
 perzekuce laiků litoměřické diecéze
 pronásledování čarodějnic
 pronásledování hnutí Fa-lun-kung v Číně

Související články 
 Sledování